Elisabeth Biebl ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth Biebl (Schauspielerin) (1915–1989), deutsche Soubrette (Mezzosopran) und Schauspielerin
 Elisabeth Biebl (Politikerin) (1928–2019), deutsche Politikerin (CSU), MdL Bayern